Currents (album), het eerste muziekalbum van de Nederlandse pianist Wolfert Brederode
 Currents (band),  een Amerikaanse metalcoreband afkomstig uit Fairfield, Connecticut